Yacht o Panfilo – imbarcazione da diporto
 Yacht – categoria di classe velica
 Yacht – antico gioco coi dadi, predecessore del Yahtzee
 Yacht – gruppo musicale di musica elettronica statunitense
 Yacht – singolo di Geolier del 2019

Altri progetti